Бюзанси ():
 Бюзанси (кантон) — кантон во Франции, департамент Арденны.
 Бюзанси (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Бюзанси (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.